Corny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Corny im Département Eure
 Corny-Machéroménil im Département Ardennes
 Corny-sur-Moselle im Département Moselle

Weiteres:
 Corny Collins, deutsche Schauspielerin
 Corny Littmann, deutscher LGBT-Aktivist
 Corny (Lebensmittel), ein Müsli-Riegel der Schwartauer Werke

Siehe auch:
 Corni